O Ford Cargo 712 é um caminhão mecânico produzido pela Ford Caminhões no Brasil. Do segmento de caminhões leves, possui PBT homologado de 7.700kg e CMT (Capacidade Máxima de Tração) de 10.500Kg.

Ligações externas
Showroom do modelo C712 no website da Ford Caminhões

Ver também
Ford Cargo

Cargo 712